Eudromaeosauria ("verdadeiros dromaeossaurídeos") é um subgrupo de dinossauros terópodes dromaeossaurídeos terrestres. Eram hiper-carnívoros relativamente de grande porte, com penas (com dietas compostas quase que inteiramente de outros vertebrados terrestres), que floresceram no período Cretáceo.

Fósseis de eudromaeossaurídeos são conhecidos quase que exclusivamente no hemisfério norte. Eles apareceram pela primeira vez no início do período Cretáceo (fase inicial do Aptiano, cerca de 124 milhões de anos) e sobreviveu até o final do Cretáceo (estágio Maastrichtiano, há 66 milhões de anos). O eudromaeossaurídeo mais antigo definitivo conhecido é o Utahraptor ostrommaysorum, da Formação Cedar Mountain, datado em 124 milhões de anos. No entanto, fósseis de 143 milhões de anos, como os de Nuthetes destructor e vários dentes indeterminados datam do estágio Kimmeridgiano que pode representar dromaeossaurídeos.

Descrição 
Enquanto outros dromaeossaurídeos preencheu uma variedade de nichos ecológicos especializados, principalmente aqueles de pequenos predadores ou formas que se alimentam de peixes maiores, eudromaeossaurídeos funcionaram como predadores de grande porte, muitas vezes a presa era de médio ou grande porte. Além de seu tamanho geralmente maior, eudromaeossaurídeos são caracterizados por várias características do pé. Primeiro, houve diferenças nas posições dos sulcos que ancoravam vasos sanguíneos e bainhas de queratina das unhas do dedo do pé. Em dromaeossaurídeos primitivas como os Hesperonychus, estas ranhuras correndo paralelamente um ao outro em ambos os lados da garra ao longo do seu comprimento. Nos eudromaeossaurídeos, as ranhuras eram assimétricas, com a interna dividida em dois sulcos distintos e elevado em direção ao topo da garra, enquanto a única ranhura externa permaneceu posicionado na linha média.

A segunda característica distintiva dos eudromaeossaurídeos é um "calcanhar" expandido e ampliado no último osso do segundo dedo do pé (falange), que suportou a alargada garra semelhante a uma foice no dedo do pé. Finalmente, o primeiro osso do segundo dedo do pé também possuía uma expansão alargada na junta, outra adaptação relativa à garra invulgarmente alargada, e que ajudou o animal manter a garra alta do chão. Também ao contrário de seus parentes mais da base, a garra dos eudromaeossaurídeos era mais nítido e semelhante a lâmina. Na subfamília Unenlagiinae e no clado Microraptoria, a garra é mais ampla em sua base.

Classificação 
Eudromaeosauria foi definido pela primeira vez como um clado com base em nó por Nick Longrich e Philip J. Currie em 2009, como o grupo natural mais inclusivo contendo Dromaeosaurus, Velociraptor, Deinonychus e Saurornitholestes, seu ancestral comum mais recente e todos os seus outros descendentes. As várias "sub-famílias" também foram re-definidos como clados, normalmente definidos como todas as espécies mais próximas dos grupos homônimos que para Dromaeosaurus ou quaisquer homônimos de outros sub-clados.

Os subgrupos de Eudromaeosauria frequentemente mudam de conteúdo com base em novas análises, mas geralmente consistem nos seguintes grupos. Por exemplo, a subfamília Velociraptorinae tradicionalmente incluiu Velociraptor, Deinonychus e Saurornitholestes, e ao mesmo tempo a descoberta de Tsaagan deu apoio a este agrupamento, a inclusão de Saurornitholestes ainda é incerto. O Dromaeosaurinae é normalmente encontrado para consistir em meio às espécies de tamanho gigante, com crânios geralmente em forma de caixa (as outras subfamílias geralmente têm focinhos mais estreitos). Uma série de eudromaeossaurídeos não foram atribuídos a qualquer subfamília particular, porque eles estão muito mal preservados para serem colocados com confiança na análise filogenética (ver seção Filogenia abaixo).

A seguinte classificação dos diversos gêneros de eudromaeossaurídeos segue a tabela fornecida de Holtz de 2010, a menos que indicado de outra forma.

 Eudromaeosauria
 Atrociraptor
 Bambiraptor
 Deinonychus
 Saurornitholestes
 Subfamília Dromaeosaurinae
 Achillobator
 Balaur (?)
 Dromaeosaurus
 Utahraptor
 Yurgovuchia
 Subfamília Velociraptorinae
 Acheroraptor (Evans et al, 2013)
 Adasaurus
 Itemirus (?)
 Linheraptor
 Nuthetes (?)
 Tsaagan
 Velociraptor

Filogenia 
O cladograma abaixo segue uma análise de 2009 de Longrich e Currie.

O cladograma abaixo segue o revestimento presente no artigo descrevendo Acheroraptor:

Dromaeosauridae
Dinossauros